Тамица — река на севере Архангельской области России. Протекает в Покровском сельском поселении Онежского района.

Длина — 64 км.

Тамица берёт своё начало на юге Онежского полуострова, вытекая из озера Большое Тамицкое, затем протекает через озеро Малое Тамицкое и течёт в западном направлении. Крупнейшие притоки: Копосара, Колручей, Глубокий, Киркручей.

В среднем течении реки находится посёлок Маложма. В нижнем течении, в селе Тамица, реку пересекает мост автодороги «Архангельск — Северодвинск — Кянда — Онега».

Примечания

Топографическая карта 
 

Реки, впадающие в Онежскую губу
Реки Онежского района